Собакино () — населенный пункт в Касимовском районе Рязанской области. В настоящее время нежилой, ранее проживали татары. Относилось к группе кара аймак поселений касимовских татар.

По дореволюционному административному делению село Собакино относилось к Татарской волости Касимовского уезда Рязанской губернии. Население в 1862 г. составляло 233 чел.

Мечеть 

В 1862 г. в селе уже была мечеть. В кон. XIX в. к приходу мечети относились также жители сел Казакова, Мачкова, Танкачева, Ахматова (всего 632 чел.). Имамы Кандраковы.

Точная дата постройки мечети неизвестна. В ведомости приходов и духовных лиц указан год постройки мечети — 1882 г., относящийся возможно уже к каменной постройке. Каменное здание мечети с восьмигранным минаретом до наших дней дошло в виде руин. Сейчас оно представляет собою фрагментарно сохранившейся каменный цоколь с россыпью кирпичей рядом, следы михрабной ниши еще прослеживаются. Памятник архитектуры Рязанской области (решение Рязоблисполкома от 27.08.1971 № 250). Площадь памятника с охранной зоной — 0,38 га.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Касимовского района
Населённые пункты касимовских татар
Населённые пункты по алфавиту